Lozada bezeichnet:

 Lozada (Córdoba), Ort in Argentinien

Lozada ist der Nachname folgender Personen:

 Agapito Lozada (1938–2011), philippinischer Schwimmer
 Alexander Lozada (* 1986), kolumbianischer Fußballspieler
 Ángel Lozada (* 1968), puerto-ricanischer Schriftsteller
 Carmen Lozada (* 1957), peruanische Architektin und Politikerin
 Esteban Lozada (* 1982), argentinischer Rugbyspieler
 Gonzalo Sánchez de Lozada (* 1930), bolivianischer Politiker und ehemaliger Staatspräsident
 Ike Lozano (1940–1995), philippinischer Schauspieler und Komiker
 Jaime Lozada (1959–2005), kolumbianischer Politiker und Diplomat
 Jay Lozada, puerto-ricanischer Musiker
 Jorge Lozada (* 1987), peruanischer Fußballspieler
 Jorge Gallardo Lozada (* 1934), bolivianischer Politiker
 Manuel Lozada (1828–1873), mexikanischer Militär und Bandit